Алькайне:

 Алькайне — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон.
 Алькайне, Хосе Луис (род. 1938) — испанский кинооператор.